Киберспорт в Казахстане берёт своё начало с участия сборной Казахстана на WCG 2002 в Сеуле в 2002 году. Также, значимым событием является создание первой киберспортивной команды k23 (Kazakhstan 2030) в 2004 году. На данный момент несколько киберспортивных команд по дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и PUBG выступают на крупных турнирах.

Киберспорт в Казахстане на законном уровне 
25 июня 2018 года киберспорт признан официальным видом спорта в Казахстане. Об этом в Facebook сообщил председатель правления АО «Қазақтелеком» Куанышбек Бахытбекович Есекеев, передает Zakon.kz. В Казахстане также действует некоммерческая организация Qazaq Cybersport Federation.

Крупнейшие команды по разным киберспортивным дисциплинам в Казахстане 
 
 Avangar
 Rune Eaters
 Khan
 NEXT.kz
 xGame.kz

Достижения Казахстанских команд на киберспортивной арене 
 2-ое место сборной Казахстана на WCG 2002 (StarCraft: Brood War, National Tournament)
 2-ое место сборной Казахстана на WCG 2003 (StarCraft: Brood War, National Tournament)
 2-ое место k23 на WCG 2005 (Counter-Strike: Source)
 1-ое место OS|oNe на DTS-CUP 2009 (Dota)
 Победа Gambit Esports на PGL 2017 Krakow Major Championship
 Победа Gambit Esport на ROG Masters 2017
 3-ее место Gambit Esports на Adrenaline Cyber League 2018
 Победа AVANGAR на CIS Minor Championship 2018 — Boston
 Победа AVANGAR на IEM Katowice 2018 PUBG
 2-ое место AVANGAR на Starladder Berlin Major 2019
 Победа AVANGAR на BLAST Pro Series Moscow 2019

Турниры 
 Open Esports Cup 
 Altel Cyber Games
 Parimatch N1 Challenge
 Almeo Esport Cup
 TTC cup

Источники